Osoby:
 Nikolai Alho – fiński piłkarz
 Paulo Alho – portugalski kierowca wyścigowy

Zobacz też:
 Alhó
 São João do Pau-d'Alho